Eldon peut désigner :

Toponymes

Australie 
 Chaîne Eldon, une chaîne de montagnes de Tasmanie.

Canada 
 Eldon, une localité de l'île-du-Prince-Édouard;
 Paroisse d'Eldon, une localité du Nouveau-Brunswick;
 Canton d'Eldon, une ancienne municipalité de l'Ontario;
 Eldon No. 471, une localité de la Saskatchewan;

États-Unis 
 Canton d'Eldon, un canton du Dakota du Nord;
 Eldon, une cité de l'Iowa;
 Eldon, une localité du Missouri;
 Eldon, une localité de l'Oklahoma;
 Eldon, une localité de l'État de Washington;

Royaume-Uni 
 Eldon, une localité du comté de Durham;
 Eldon Lane, une localité du comté de Durham;
 Old Eldon, une localité du comté de Durham;
 colline d'Eldon, une colline du Derbyshire.

Nom de personnes

Nom de famille 

 Dan Eldon, journaliste britannique;
 David Eldon (1945- ), administrateur chinois;
 Comte d'Eldon, un titre de noblesse ayant été porté par cinq personnes;
 John Scott (1er comte d'Eldon) (1751-1838)
 Kevin Eldon (1960- )

Prénom 
 Eldon Bargewell, militaire américain;
 Eldon Edwards (1909-1960), chef du Ku Klux Klan;
 Eldon Gorst (1861-1911), diplomate britannique;
 Eldon C. Hall, ingénieur informatique américain;
 Eldon Hoke (1958-1997), musicien américain.

Autres

Entreprises 
 Eldon Enclosure Systems, entreprise espagnole;
 Eldon, un ancien fabricant de jouets américain ;
 Eldon Insurance, société de courtage d'assurance.

Fruit 
 Eldon, un cultivar de mangue.